Землемер имеет несколько значений:

 Землемеры — другое название бабочек-пядениц.
 Землемер — техник, снимающий планы земельных участков.